Sogdià, nadiu de la Sogdiana
 Sogdià de Pèrsia, rei de Pèrsia 424-423 aC
 Sogdià (llengua)